Radići (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde, Bosnië-Herzegovina
 Radići (Malinska-Dubašnica), een plaats in de Kroatische gemeente Malinska-Dubašnica
 Radići (Sveti Lovreč), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Lovreč